Санса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 70 км на захід від Тулузи, 13 км на південь від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сансан на сайті французького Національного інституту географії
 Сансан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сансан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сансан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сансан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер